Petrálona kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Petrálona (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Petrálona (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar